Durini – famiglia nobile milanese
 Angelo Maria Durini – cardinale italiano
 Antonio Durini – politico italiano
 Carlo Francesco Durini – cardinale italiano
 Ercole Durini di Monza – diplomatico e politico italiano
 Gian Giuseppe Durini – politico italiano
 Giuseppe Durini – nobile, politico e patriota italiano
 Giuseppe Nicola Durini – politico ed economista italiano